Sambu peut désigner :
 , l'un des royaumes indépendants ovimbundu, en Angola ;
 Sambu, un village de la Commune de Jõelähtme dans le comté de Harju, en Estonie ;
 Sambu, une île d'Indonésie située près de Batam ;
 le district de Sanbu, un district de la préfecture de Chiba, au Japon ;
 , une ville du district de Sanbu, au Japon ;
 , une localité du district de Chepigana dans la province de Darien, au Panama.